Старосельская:

 Старосельская, Ксения Яковлевна (1937—2017) — советский переводчик польской литературы.
 Старосельская, Наталья Давидовна (род. 1951) — российский литературный и театральный критик. 
 Старосельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.